Cape Fear Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cape Fear Township (Chatham County, North Carolina)
 Cape Fear Township (New Hanover County, North Carolina)